Спас — християнське свято:
 Перший Спас, або Маковія (14 серпня) — народне свято східних слов'ян;
 Другий Спас, або Преображення Господнє (19 серпня) — народне свято східних слов'ян;
 Третій Спас (29 серпня) — народне свято східних слов'ян.

Топонім

— село, община Дебар;

Спас — давня назва села Підгір'я, гміна Холм, Холмський повіт, Люблінське воєводство

Спас — селище, Кардимовський район, Смоленська область
 Спас — селище, Новодугинський район, Смоленська область
 Спас — село, Волоколамський район, Московська область
 Спас — село, Вохомський район, Костромська область
 Спас — село, Рибінський район, Ярославська область
 Спас — село, Даниловський район, Ярославська область
 Спас, або Спаське — колишнє село на території Москви, біля Тушина і Мітіна;

Спас — село, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Спас — село, Івано-Франківська область, Калуський район
 Спас — село, Львівська область, Львівський район
 Спас — село, Львівська область, Самбірський район

Прізвище 

 Спас Роман Леонтійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Інше 
 Спас — українське бойове мистецтво;
 Спас — пам'ятна монета номіналом 5 гривень;
 Спас — козацький човен, який почали будувати в 2003 році у селі Раковець Львівської області;
 Спас Нерукотворний — зображення Ісуса Христа, що виникло внаслідок дотику тканини до Його обличчя

Див. також 
 Спас Вседержитель